Le nom Jacklin peut faire référence à :
 Julia Jacklin (1990-), chanteuse et compositrice australienne ;
 Tony Jacklin (1944-), golfeur anglais ;

Homonymie de patronyme